Fforde ist der Familienname folgender Personen:

 Jasper Fforde (* 1961), britischer Schriftsteller und Kameramann
 Katie Fforde (* 1952), britische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Forde